Педро I:

 Педро I Арагонский и Наваррский
 Педро I (король Кастилии) Жестокий
 Педро I Барселонский — Педро II (король Арагона)
 Педро I Валенсийский — Педро III Арагонский

См.также
 Педру I
 Пётр I (значения)